Termenul „Falkenberg” se poate referi la:

 Falkenberg (Oberpfalz)
 Falkenberg (Niederbayern)
 Berlin-Falkenberg
 Falkenberg/Elster 
 Falkenberg (Mark)
 Falkenberg (Wische)

 Muntele Sokol

 Montfaucon în Cantonul Jura

 Faulquemont în Lorena

 Niemodlin
 Jastrzębniki (Sławoborze)

 Falkenberg (Suedia)

Vezi și 
 Falkenberge
 Falckenberg